En Pologne, Jaskółki peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jaskółki, un village du powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 Jaskółki, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski.

de la voïvodie de Łódź
 Jaskółki, un village du powiat de Radomsko.